PGA puede referirse:

En medio ambiente
al Plan de Gestión Ambiental;

En informática
a la matriz de rejilla de pines (pin grid array);

En bioquímica
a los productos de la glicación avanzada;

En golf
a la Professional Golfers' Association of America (PGA) (la Asociación de Golfistas Profesionales de los Estados Unidos) (véase también: PGA Tour, PGA European Tour, Campeonato de la PGA;

En química
 al alginato de propilenglicol (E405), abreviado PGA, un espesante alimentario;
 al ácido 3-fosfoglicérico (phosphogliceric acid, PGA);

En cinematografía
a la Asociación de Productores de los Estados Unidos;

Informática
Grupo Puerto Gamer America abreviado [P.G.A];

En sismología y cálculo estructural
a la aceleración pico del terreno

Siglas